Топоркова — женская форма русской фамилии Топорков. 

 Известные носительницы 
 Топоркова, Анна Григорьевна (1854—после 1929) — русская революционерка, народница.
 Топоркова, Мария Александровна (1920—2006) — советская волейболистка, нападающая.